Zip:

 ZIP — формат сжатия данных.
 ZIP-код — индекс почты США.
 Iomega Zip — устройство хранения данных.
 Протокол зонной информации (Zone Information Protocol — ZIP) сеансового уровня AppleTalk.
 Zip-Zap — второй студийный альбом екатеринбургской рок-группы Banga Jazz.
 Zip-бомба — архивный файл, который по своей природе обладает разрушающим действием.

См. также 
ЗИП